Ņikita Jevpalovs (né le  à Riga en Lettonie) est un joueur professionnel letton de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Carrière en club 
En 2012, il commence sa carrière avec l'Armada de Blainville-Boisbriand dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il passe professionnel avec les Barracuda de San José dans la Ligue américaine de hockey en 2015.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2012-2013 || Armada de Blainville-Boisbriand || LHJMQ ||60 ||18 ||21 ||39 ||36 ||15 ||3 ||5 ||8 ||2
|-
|2013-2014 || Armada de Blainville-Boisbriand || LHJMQ ||61 ||28 ||26 ||54 ||32 ||20 ||10 ||6 ||16 ||8
|-
|2014-2015 || Armada de Blainville-Boisbriand || LHJMQ ||64 ||49 ||51 ||100 ||30 ||5 ||1 ||5 ||6 ||4
|-
|2015-2016 || Barracuda de San José || LAH ||60 ||5 ||9 ||14 ||12 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2015-2016 || Americans d'Allen || ECHL ||5 ||1 ||5 ||6 ||2 ||15 ||2 ||6 ||8 ||10
|-
|2016-2017 || Barracuda de San José || LAH  ||65 ||13 ||8 ||21 ||41 ||11 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
| 2017-2018 || Dinamo Riga || KHL ||46 ||5 ||3 ||8 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Rocket de Laval || LAH ||69 ||13 ||12 ||25 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Rocket de Laval || LAH ||53 ||9 ||13||22 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| Dornbirner EC || ICEHL|| 49 || 15 || 22 ||37 ||22 ||6 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2021-2022|| Dornbirner EC || ICEHL || 38|| 11|| 4|| 15||20 ||- ||- ||- ||- ||-

En équipe nationale 

|-
| 2014 || align=left| Lettonie U20 || aling=left|Championnat du monde junior Division IA || 5 ||4 ||5 ||9 ||4 || align=left| Médaille d'argent

Trophées et distinstions

ECHL 

 Il remporte la Coupe Kelly avec les Americans d'Allen en 2015-2016.

Références 

Naissance en septembre 1994
Joueur letton de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Armada de Blainville-Boisbriand
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Americans d'Allen
Joueur du Rocket de Laval
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du Dornbirner EC